Enrico Massara – politico italiano
Francesco Massara – arcivescovo cattolico italiano
Frederic Massara – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Natale Massara – compositore e direttore d'orchestra italiano
Pino Massara – musicista e compositore italiano

Pagine correlate 
Massari
Massaro